Giovani Turchi – movimento politico dell'Impero ottomano dell'inizio del XX secolo
 Giovani turchi – gruppo di politici sardi della Democrazia Cristiana guidato da Francesco Cossiga
 Giovani Turchi – gruppo di giovani ufficiali thailandesi che nel 1977 tentarono inutilmente di rovesciare il governo di Thanin Kravichien
 Giovani Turchi (Young Turks) – gruppo politico di rottura all'interno del Partito Repubblicano statunitense negli anni sessanta 
 Giovani Turchi – erano così chiamati anche Jean-Luc Godard e François Truffaut quando, prima di diventare registi, erano critici della rivista Cahiers du Cinéma